Казацкий поселковый совет () — входит в состав
Бериславского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Казацкое
.

История 
 1922 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Казацкое

Примечания